Osoby o tym nazwisku:
 Jesús Urrea – hiszpański historyk sztuki
 Mauricio Urrea Carrillo – rzymskokatolicki duchowny